Бикслер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бикслер, Даллас (1910—1990) — бывший американский гимнаст, олимпийский чемпион.
 Бикслер, Солон (род. 1977) — инди-рок-музыкант из Фресно (Калифорния).